Grups de persones que han pres el nom de guillemites:

 Orde de Montevergine o benedictins guillemites, orde religiós monàstic fundat en 1126 per Sant Guillem de Vercelli, avui congregació de l'Orde de Sant Benet.
 Eremites de Sant Guillem o guillemites, orde religiós eremítico-monàstica, fundada el 1158 a Malavalle, seguint l'exemple de Sant Guillem de Malavalle.
 Guillemites de Milà, moviment religiós, considerat com a heretgia sorgit a Milà cap al 1260 a l'entorn de Guillema de Bohèmia.
 Guillemita, partidari de Guillem III d'Anglaterra en la Guerra Guillemita d'Irlanda.